Тестаччо — холм на юго-западе Рима.
 Тестаччо — район Рима.